Cypress Hills – wzgórza w Saskatchewan w Kanadzie
 Cypress Hills – dzielnica w Albercie w Kanadzie
 Cypress Hills – stacja metra w Nowym Jorku

Zobacz też 
 Cypress Hill